Sociaal-Economische Raad (Nederland), een Nederlands adviesorgaan
 Sociaal-Economische Raad (Suriname), een Surinaams adviesorgaan
 Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, een Vlaams adviesorgaan
 Sociaal-Economische Raad van de Regio, een Vlaams adviesorgaan